Quinze élections municipales partielles ont lieu en 2011 en France dont treize en France métropolitaine et deux en outre-mer.

Bilan

Élections

Amnéville (Moselle) 
 Maire sortant : Jean Kiffer (DVD)
 Maire élue : Doris Belloni (DVD)

 Contexte : Décès du maire et intérim assurée par la première adjointe Doris Belloni.

Le Barcarès (Pyrénées-Orientales) 
 Maire sortante : Joëlle Ferrand (UMP)
 Maire élu : Alain Ferrand (DVD, ex-UMP)

 Contexte : Démission de la maire sortante à la suite d'une condamnation pour prise illégale d'intérêts assortie d'une peine d'inéligibilité.

Bourg-Saint-Maurice (Savoie) 
 Maire sortant : Damien Perry (DVG)
 Maire élue : Jacqueline Poletti (UMP)

 Contexte : Démission de plus d'un tiers (12) des membres du conseil municipal.

Comines (Nord) 
 Maire sortant : Alain Detournay (UMP)
 Maire réélu : Alain Detournay (UMP)

 Contexte : Démission de plus d'un tiers (18) des membres du conseil municipal.

Mahina (Polynésie française) 
 Maire sortant : Joël Buillard (Ai'a Api)
 Maire élu : Patrice Jamet (Ia Tura O Mahina)

 Contexte : Démission du maire et de 11 membres du conseil municipal et intérim assurée par la première adjointe Vaite Jamet.

Merville (Haute-Garonne) 
 Maire sortant : Fernand Bentanax (PS)
 Maire élu : Bernard Tagnères (PS)

 Contexte : Décès du maire.

Montech (Tarn-et-Garonne) 
 Maire sortante : Valérie Rabassa (UMP)
 Maire élu : Jacques Moignard (PS)

 Contexte : Démission de plus d'un tiers des membres du conseil municipal.

Montévrain (Seine-et-Marne) 
 Maire sortant : Christian Robache (UMP)
 Maire réélu : Christian Robache (UMP)

 Contexte : Démission de plus d'un tiers des membres du conseil municipal.

Pont-Saint-Esprit (Gard) 
 Maire sortant : Gilbert Baumet (UMP-PRV)
 Maire élu : Roger Castillon (DVG)

 Contexte : Démission du maire et intérim assurée par le premier adjoint Jean-Pierre Colombet.

Sada (Mayotte) 
 Maire sortant : Hamada Binali (DVG)
 Maire réélu : Hamada Binali (DVG)

 Contexte : Annulation de l'élection municipale partielle du 9 août 2009, décision confirmée par le Conseil d'État.

Saint-Laurent-Nouan (Loir-et-Cher) 
 Maire sortant : Claude Guilleray (DVG)
 Maire élu : Christian Lalleron (DVD)

 Contexte : Démission de plus d'un tiers (14) des membres du conseil municipal.

Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais) 
 Maire sortant : Yves Héniart (UMP)
 Maire élu : Maurice Louf (PS)

 Contexte : Démission de plus d'un tiers (16) des membres du conseil municipal.

Senlis (Oise) 
 Maire sortant : Jean-Christophe Canter (UMP)
 Maire élue : Pascale Loiseleur (DVD)

 Contexte : Démission de plus d'un tiers (19) des membres du conseil municipal en désaccord avec le maire Jean-Christophe Canter.

Terville (Moselle) 
 Maire sortant : Patrick Luxembourger (NC)
 Maire réélu : Patrick Luxembourger (NC)

 Contexte : Démission de plus d'un tiers (20) des membres du conseil municipal.

Valdoie (Territoire de Belfort) 
 Maire sortant : Michel Zumkeller (UMP-PRV)
 Maire réélu : Michel Zumkeller (UMP-PRV)

 Contexte : Démission de plus d'un tiers (14) des membres du conseil municipal.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 Élections municipales partielles en 2011 sur le site du ministère de l'intérieur

2011
Municipales